Holzerhof steht für:

 Holzerhof (Leichlingen), Ortschaft der Stadt Leichlingen, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Holzerhof (Overath), Ortsteil der Stadt Overath, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Holzerhof (Wang), Ortsteil der Gemeinde Wang (Oberbayern), Landkreis Freising, Bayern